Mjassojedow ist der Name folgender Personen:

 Boris Fjodorowitsch Mjassojedow (* 1930), russischer Chemiker
 Grigori Grigorjewitsch Mjassojedow (1834–1911), russischer Maler
 Iwan Mjassojedow, Geburtsname von Eugen Zotow (1881–1953), russischer Maler
 Nikolai Fjodorowitsch Mjassojedow (* 1936), russischer Chemiker, Bruder von Boris F. Mjassojedow